Supercupa Europei 1991 a fost cea de șaisprezecea ediție a Supercupei Europei, disputată între câștigătoarea Cupe Campionilor Europeni 1990-91, Steaua Roșie Belgrad, și Manchester United, câștigătoarea Cupei Cupelor în sezonul 1990-91. Trebuia să se joace în dublă manșă, dar din cauza tensiunilor politice din Belgrad de la acea vreme, UEFA a decis jucarea unui singur meci pe stadionul Old Trafford.

Meciul a avut loc pe data de 19 noiembrie 1991, cu Manchester United câștigând cupa cu scorul de 1–0 grație golului marcat de Brian McClair în minutul 67'.

Meciul

Legături externe
 RSSSF
 UEFA 

1992 în fotbal
Supercupa Europei